Promise Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Promise Island, British Columbia, ö, 
 Promise Island, Nunavut, ö,